Општина Неготин се налази у северо-источном делу Србије и простире се на тромеђи Републике Србије, Бугарске и Румуније. Укупна површина општине Неготин износи 1.089 -{km²}- што је 1,9% од укупне површине територије Републике Србије и налази се на седмом месту по површини и обухвата 39 насељених места. Према прелиминарним подацима са последњег пописа 2022. године у општини је живело 29.062 становника (према попису из 2011. било је 37.056 становника).

Општина Неготин се граничи на северу са општином Кладово, северозападно и западно са општином Мајданпек, југозападно са општином Бор, јужно са општином Зајечар, југоисточно и источно са Републиком Бугарском у дужини од 41 -{km}- и североисточна граница је са Румунијом у дужини од 35,5 -{km}- током међународне реке Дунав. Дужина државне границе сувоземне износи 31 -{km}-, а водене 45,5 -{km}-. До Неготина се из Београда може доћи међународним путем Е 75 преко Параћина (300 -{km}-). Преко Смедерева, Пожаревца и Мајданпека (290 -{km}-), или Дунавском магистралом, преко Доњег Милановца (250 -{km}-). Од Ниша је удаљен 150 -{km}-, Зајечара 57 -{km}-, најближег града у Бугарској Видина 41 -{km}-, а од најближег града у Румунији, Турну Северина 70 km.

Клима 
Географски положај и карактеристике рељефа условљавају извесне специфичности у погледу климе општине Неготин. Наиме, присутне су велике разлике између максималних и минималних температура, што је одлика континенталне климе. Средња максимална температура је у јулу (28,50 °C), а средња минимална у јануару(-4,50 °C). Апсолутно температурно колебање је 69,70 °C, јер је максимална забележена температура 41,20 °C, а минимална -28,50 °C. Иначе, средња годишња температура износи 11,10 °C (-1,10 °C у јануару, односно, 22,10 °C у јулу). Према
мерењима ГМС Неготин, доминирају западни и северозападни ветрови.

Рељеф 
Карактеристике рељефа овога простора, као последица геолошке грађе, тектонских и егзогених процеса, могу се исказати висинским областима и експозицијом, као показатељима релевантним за валоризацију кроз коришћење земљишта. Према висинским зонама, терен се може грубо поделити на три целине:
 зона са надморским висинама испод 300 m. Ово су висине које преовлађују на овом простору (преко 70%, односно 785 -{km²}-);
 зона са 300-800 -{m}- (297 -{km²}-, односно око 27%);
 зона са висинама преко 800 -{m}- (само око 0,6% или 7 -{km²}-).
У погледу експозиције, преовлађују равничарски терени без одређене експозиције, као и они експонирани ка југоистоку.

Демографија

Референце

Спољашње везе 
 Презентација општине
 

Неготин
Борски управни округ